Osoby o imieniu Olbrycht
 Olbrycht Karmanowski, literat w XVII wieku
 Olbrycht Sosnowski, miecznik w XVII wieku
 Olbrycht Strumieński, pisarz w XVI wieku

 Osoby o nazwisku Olbrycht
 Bruno Olbrycht (1895–1951), generał
 Jan Olbrycht (1886–1968), lekarz
 Jan Olbrycht (1952–), polityk
 Maciej Olbrycht (1979–2006), reżyser
 Marek Jerzy Olbrycht (1952–), generał
 Marek Jan Olbrycht (1965–), historyk
 Tadeusz Olbrycht (1891–1963), zootechnik